Letea se poate referi la:

Locuri
 Letea, Tulcea
 Letea Veche, Bacău
 Grindul Letea
 Pădurea Letea

Companii
 Letea Bacău